Paraíba do Sul (rivier), een rivier in het zuidoosten van Brazilië
 Paraíba do Sul (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro